Die EFL Championship 2022/23 soll die 19. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 31. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga werden.

Teams 
Insgesamt spielen 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2021/22 kamen Wigan Athletic, Rotherham United und der AFC Sunderland dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2021/22 komplettierten das Teilnehmerfeld: FC Burnley, FC Watford und Norwich City. Nicht mehr vertreten sind der FC Fulham, der AFC Bournemouth und Nottingham Forest als Aufsteiger in die Premier League sowie Derby County, Peterborough United und der FC Barnsley als Absteiger in die EFL League One.

Bereits sportlich qualifiziert sind:

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (englisch)
 England 2022-23 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2022/23
Fußballsaison 2022/23